

Hydronyme 
 Le Tâtre est une rivière française des départements Charente et Charente-Maritime de la région Nouvelle-Aquitaine et un affluent gauche du Trèfle, c'est-à-dire un sous-affluent de la Charente par la Seugne.

Toponyme 
 Le Tâtre est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.